A Ferrari 512 M é o sucessor da Ferrari 512 TR, equipado com motor V12 4.9L DOHC de 448cv.

512 M